Евгений Донской — победитель соревнований.

Посев 

  Седрик-Марсель Штебе (Второй раунд)
  Кароль Бек (Полуфинал)
  Андрей Голубев (Второй раунд)
  Марсель Ильхан (Финал)

<li>  'Евгений Донской (Титул)
<li>  Константин Кравчук (Первый раунд)
<li>  Юки Бхамбри (Четвертьфинал)
<li>  Камиль Чапкович (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2012